Heinrich Lautensack ist der Name folgender Personen:

*Heinrich Lautensack (Goldschmied) (1522–1568), deutscher Goldschmied und Maler
Heinrich Lautensack (Schriftsteller) (1881–1919), deutscher Schriftsteller